Clairin ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Clairin (1843–1919), französischer Porträt-, Genre- und Historien- sowie Orientmaler
 Jean Clairin (1876–1914), französischer Mathematiker